The Savages puede referirse a:

The Savages: Serial de Doctor Who de 1966; o
La familia Savage: película de 2007.